Ad Boogaerts, Nederlands voetbalscheidsrechter
 Ferdinand Boogaerts, Belgisch voetballer
 Frank Boogaerts, Belgisch politicus

Zie ook 
 Bogaert (doorverwijspagina)
 Bogaerts (doorverwijspagina)

Nederlandse of Vlaamse achternaam